Vincenzo Silvano Casulli, född 25 augusti 1944 i Putignano, död 24 juli 2018 i Fonte Nuova, var en italiensk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som V. S. Casulli och som upptäckare av 192 asteroider.

Asteroiden 7132 Casulli är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av VS Casulli

Referenser 
 

Födda 1944
Avlidna 2018
Män
Italienska astronomer under 1900-talet
Italienska astronomer under 2000-talet
Personer från provinsen Bari